|-
| 29501 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 29502 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 29503 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 29504 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 29505 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 29506 - || 1997 XM || 3 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29507 - || 1997 XV || 3 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29508 - ||  || 7 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 29509 ||  || 17 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 29510 - ||  || 21 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29511 ||  || 21 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 29512 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29513 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29514 - ||  || 25 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 29515 - ||  || 27 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29516 - ||  || 27 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29517 - ||  || 30 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29518 - ||  || 31 decembrie 1997 ||  || , 
|-
| 29519 - ||  || 29 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29520 - ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29521 - ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29522 - ||  || 29 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29523 - ||  || 29 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29524 - || 1998 AE || 3 ianuarie 1998 || Oaxaca || 
|-
| 29525 - || 1998 AF || 2 ianuarie 1998 || Moriyama || 
|-
| 29526 - || 1998 AV || 5 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29527 ||  || 5 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 29528 Kaplinski ||  || 10 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 29529 - || 1998 BM || 18 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29530 - || 1998 BT || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29531 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29532 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29533 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Les Tardieux || 
|-
| 29534 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 29535 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29536 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29537 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 29538 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 29539 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29540 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29541 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29542 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29543 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29544 - ||  || 30 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29545 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29546 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29547 - ||  || 25 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 29548 ||  || 19 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 29549 - ||  || 25 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 29550 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Cima Ekar || M. Tombelli, 
|-
| 29551 ||  || 5 februarie 1998 ||  || 
|-
| 29552 Chern ||  || 15 februarie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 29553 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29554 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29555 MACEK || 1998 DP || 18 februarie 1998 || Kleť || , 
|-
| 29556 - ||  || 21 februarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29557 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 29558 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 29559 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 29560 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 29561 Iatteri ||  || 21 februarie 1998 ||  || 
|-
| 29562 Danmacdonald ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 29563 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29564 ||  || 2 martie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 29565 Glenngould || 1998 FD || 17 martie 1998 || Les Tardieux || 
|-
| 29566 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29567 - ||  || 26 martie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 29568 Gobbi-Belcredi ||  || 25 martie 1998 ||  || 
|-
| 29569 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29570 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29571 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29572 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29573 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29574 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29575 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29576 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29577 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29578 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29579 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29580 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29581 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29582 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29583 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29584 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29585 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29586 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29587 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29588 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29589 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29590 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29591 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29592 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29593 - ||  || 22 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29594 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29595 - ||  || 26 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 29596 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29597 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29598 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29599 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29600 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-